Pistolete puede hacer referencia a:
 Pistolete, arma de fuego más corta que la pistola;
 Pistolete, herramienta empleada en dibujo técnico para dibujar curvas cónicas.